Glomfjord ist ein Industriestandort am Ende eines kleinen Fjordes mit gleichem Namen im Norden Norwegens. Der Ort gehört zur Kommunalverwaltung Meløy, Bezirk Salten in der Provinz Nordland. Die Einwohnerzahl im Jahr 2005 lag bei 1.204.

Klima 
Obwohl der Ort ca. 45 km nördlich des Polarkreises liegt, unweit von Norwegens zweitgrößtem Gletscher Svartisen, ist das Klima gemäßigt durch den Golfstrom, wenn auch ziemlich feucht. Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge in Glomfjord beträgt 2.069 mm, mit einer Temperatur von 5 °C im Jahresmittel. Die Temperatur fällt selten unter −10 °C während des Winterhalbjahres.

Industrie 

Der Ort lebt vor allem von der Erzeugung und Anwendung elektrischer Energie. Die Firma Yara (früher Norsk Hydro) ist ein Hersteller für Düngemittel und erhält seine Rohstoffe von außerhalb Norwegens auf dem Seeweg.

Tourismus 
Glomfjord hat ein Hotel, ein Bistro, ein Schwimmbad und es gibt einige Berge zum Ski- und Snowboardfahren im Winter. Es bietet Ausflüge zum Fischen, Klettern und anderen Erholungsmöglichkeiten während des Sommers. Der Svartisen-Gletscher ist ebenso ein lohnendes Ausflugsziel.

Einzelnachweise 

Ort in Nordland
Meløy